Песе́та () — іспанська монета і грошова одиниця, яка була в обігу з 1869 по 2002 рік. Песета ділилася на 100 сентімо. Монети Іспанії карбувалися на Королівському монетному дворі в Мадриді. В списку вказані стандартні, ювілейні, пам'ятні та тематичні монети, які перебували в грошовому обігу Іспанії.

Історія монет 

Перша песета, яка була викарбувана у 1869 році, мала вагу 5 грамів срібла. Також карбувалися розмінні монети в 1, 2, 5 і 10 сентімо з міді та 20 і 50 сентімо зі срібла 835-ї проби. Монети в 1 і 2 песети також карбувалися зі срібла 835-ї проби, а номінал в 5 песет випускався зі срібла 900-ї проби. Номінали в 10, 20, 25 і 100 песет (1897 рік) карбувалися з золота 900-ї проби. 

На початку ХХ століття через політичну нестабільність у 1904 році були випущені останні золоті монети, а 1910 року припинено карбування і срібних монет. У 1912 році вийшли останні мідні монети. У 1925 і 1927 роках було випущено 25 сентімо з мідно-нікелевого сплаву, а у 1926 році вийшла остання срібна монета у 50 сентімо. 

Друга Іспанська Республіка протягом 30-х років випускала номінали у 5 сентімо з заліза, 25 сентімо з мідно-нікелевого сплаву і міді, 50 сентімо також з міді та 1 песету зі срібла і латуні.

У 1939 році режим Франсіско Франко вилучив з обігу монети з дорогоцінних металів і став карбувати монети, які імітували дизайн югославського динара. У 40-х роках з'явилися монети номіналом у 5, 10 і 25 сентімо, 1 і 5 песет. У 50-х роках з'явилися номінали у 50 сентімо і 2,5 песети. У 1958 році через інфляцію в обіг були введені монети більшої номінальної вартості у 25 і 50 песет, а потім 100 песет (1966 рік) зі срібла 800-ї проби.

Після смерті Франциско Франко у 1975 році відбувся перехід Іспанії від диктатури до демократії. У обігу з'явилися монети з портретом короля Хуана Карлоса I. У 1980 році були випущені ювілейні монети у 50 сентімо, 1, 5, 25, 50 і 100 песет, присвячені Чемпіонату світу з футболу 1982 року.

У 1982 році були введені монети в 1 песету з алюмінію, щоб знизити витрати виробництва, але тих же розмірів, що і попередні. Того ж року вперше були введені в обіг монети у 100 песет, компактніші, з алюмінієвої бронзи. Також у 1982 році вперше з'явилася монета у 2 песети з алюмінію. У 1983 році вперше з'явилася монета у 10 песет з мідно-нікелевого сплаву. У 1986 році з'явився номінал у 200 песет, також з мідно-нікелевого сплаву, а у 1987 році номінал у 500 песет з алюмінієвої бронзи. Монети останніх двох номіналів замінили банкноти аналогічного номіналу, які потім були вилучені з обігу. У 1983 році всі монети номіналом менше однієї песети перестали вважатися законним платіжним засобом.

У 1989 році почалося виробництво алюмінієвих песет діаметром всього 14 міліметрів, що можна вважати найменшою валютою в світі. Остання серія монет песет карбувалася з матеріалу білих і жовтих кольорів: 5, 25, 100 і 500 песет карбувалися з бронзи; 1 песета з алюмінію; 10, 50 і 200 песет з мідно-нікелевого сплаву. На початку 90-х випускалися ювілейні монети у 5, 25 і 50 песет, присвячені Олімпійським іграм в Барселоні і виставці Expo 1992 року. У 1993 році вийшли пам'ятні монети у 5 і 100 песет, присвячені святкуванню Року святого Якова. Потім щороку карбувалися монети, присвячені автономним співтовариствам Іспанії. Паралельно з цим карбувалася ще одна серія монет у 10, 50 і 200 песет, присвячена історичним діячам Іспанії. Починаючи з 1995 року карбувалися срібні монети у 2000 песет.

У 1997 році були вилучені з обігу монети в 1, 5, 25, 50 і 200 песет старих випусків (монети випущені до 1989 року, які в деяких випадках були в обігу з 40-х років) і монети в 100 песет великого діаметра, які в невеликій кількості потрапляли в обіг. В останні роки песета у вигляді монети не мала помітного значення в грошовому обігу через свій низький курс: 200 песет дорівнювали 1 долару США. Через це монети практично не використовувалися в обігу. Останній випуск песети відбувся у 2001 році. Песета була в обігу до 28 лютого 2002 року, після чого була замінена євро.

Датування монет 
Дати випуску на деяких іспанських монетах можна знайти на невеликій шестикінечній зірці на будь-якій стороні монети — на аверсі або реверсі. Позначення дати великими цифрами, яке викарбуване за межами зірок, є позначенням року дизайну монети. Також на деяких типах іспанських монет містилися літери — позначки монетного двору.

Монети

Тимчасовий уряд (1868—1871 роки)

Амадео I (1871—1873 роки)

Альфонсо XII (1874—1885 роки)

Альфонсо XIII (1886—1931 роки)

Друга Іспанська Республіка (1931—1939 роки) 

Примітка: Через нестачу обігових монет свої розмінні монети карбували певні території як з республіканського боку (переважно в Каталонії та Країні Басків), так і з боку націоналістів (Пуебла-де-Касалья). Республіканці також випускали ерзац-монети з картону, на які накліювалися поштові марки.

Франсіско Франко (1937—1975 роки)

Перша серія

Друга серія

Хуан Карлос I (1975—2014 роки)

1975—1980 роки

Пам'ятні монети 1980—1982 років

1982—1989 роки

1989—2001 роки

Пам'ятні, ювілейні та тематичні монети 1990—2001 років

5 песет

10 песет

25 песет

50 песет

100 песет

200 песет

2000 песет

Див. також 
 Іспанська песета
 Іспанські монети євро

Джерела

Посилання 
 Монети Іспанії на сайті catalogodemonedas.es 

Монети Іспанії